Алекса Тодоровић је име и презиме следећих људи:
 Алекса Тодоровић (1996), српски фудбалер
 Алекса Тодоровић (2004), српски фудбалски голман